Mueang Sing kan syfta på:

Geografi

Laos 

 Muang Sing (distrikt i Laos), Luang Namtha,

Thailand 

 Amphoe Bang Rachan (distrikt i Thailand), Sing Buri, 
 Bang Racham, distriktshuvudort, Sing Buri, 

Robotskapade Laosförgreningar
Robotskapade Thailandförgreningar